Aaltonen:
 Erkki Aaltonen
 Uma Aaltonen

Nume de familie